Бейсбол на летних Олимпийских играх 1992 года дебютировал в основной программе соревнований. Ранее он включался в программу Олимпиад в качестве демонстрационного вида спорта. Игры турнира прошли с 26 июля по 5 августа. В соревнованиях приняли участие восемь сборных: Испания (страна-организатор Игр), Куба (чемпион мира 1990 года), Италия (чемпион Европы 1991 года), Пуэрто-Рико (второе место на Панамериканских играх 1991 года), США (третье место на Панамериканских играх 1991 года), Япония (чемпион Азии 1991 года), Тайвань (серебряный призёр чемпионата Азии 1991 года) и Доминиканская Республика (сборная заняла четвёртое место на Панамериканских играх 1991 года и выиграла дополнительный стыковой матч у команды Нидерландов). На первом этапе команды сыграли друг с другом по круговой системе. Четыре лучших команды разыграли медали в ходе плей-офф. Золото выиграла сборная Кубы, в финале обыгравшая команду Тайваня. В матче за 3-е место сборная Японии обыграла команду США.

Медалисты

Результаты

Предварительный раунд

Положение команд

Плей-офф

Ссылки 
 Обзор турнира на sports-reference.com 
 Результаты турнира на sports-reference.com 

Бейсбол на Олимпийских играх
Соревнования на летних Олимпийских играх 1992
1992 год в бейсболе
Бейсбол в Испании